Whale Island (Walinsel) ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Whale Island (Alaska)
 Whale Island (Florida)
 Whale Island (Kalifornien)
 Whale Island (Massachusetts)
 Whale Island (South Carolina)

in anderen Ländern:
 Whale Island (Kanada)
 Whale Island (Neuseeland), heute   genannt
 Whale Island (Vereinigtes Königreich)
 Whale Island (Bermuda)
 Whale Island (Torres-Strait), eine der Torres-Strait-Inseln, Australien

Siehe auch:
 Walinsel
 Kvaløya (Begriffsklärung)